Königskinder bezeichnet:

 Königskinder (Oper), eine Oper von Engelbert Humperdinck
 Königskinder (1950), eine Filmkomödie von Helmut Käutner
 Königskinder (1962), einen DEFA-Liebesfilm
 Riekes Liebe (Königskinder-Verweistitel) von 2001
 Königskinder (2003), einen TV-Jugendfilm
 Königskinder Verlag, Imprint des Carlsen Verlags
 Königskinder, Immobilienprojekt im Düsseldorfer Medienhafen; Wohnhochhäuser, die mit Figuren des Künstlers Markus Lüpertz dekoriert werden, siehe Königskinder (Immobilienprojekt)
 Königskinder, eine Folge der Serie Tatort, siehe Tatort: Königskinder
 Königskinder, Episode 366 von Der Alte, siehe Der Alte/Episodenliste #Episoden mit Jan-Gregor Kremp
Siehe auch:
 Die Königskinder
 Es waren zwei Königskinder
 Die drei Königskinder